Snakehips (englisch für Schlangenhüften) bezeichnet:

 Snakehips, englisches House-Produzentenduo
 Snakehips (Tanz), eine Variation des Blues Dance mit afrikanischen Wurzeln

Snakehips ist der Spitzname von:

 Earl Snakehips Tucker (1906–1937), US-amerikanischer Tänzer und Entertainer
 Ken Snakehips Johnson (1914–1941), britischer Musiker und Tänzer
 Richard Snakehips Dudanski (* 1952), englischer Schlagzeuger der Band The 101’ers
 Eddie Colman (1936–1958), englischer Fußballspieler